Ext, ext ou EXT peut faire référence à :
 Foncteur Ext, un foncteur en mathématiques ;
 , un système de fichiers pour les systèmes d'exploitation Linux ;
 Ext, une bibliothèque JavaScript permettant de construire des applications web interactives ;
 estrémègne, un dialecte parlé dans certaines contrées espagnoles, selon la norme ISO 639 ;
 Cadillac Escalade EXT, un pick-up de la marque automobile américaine Cadillac ;
 .

Voir aussi 
 

Code IATA des aéroports